Een verkeersweg:
N72 (België)
N72 (Frankrijk)
N72 (Ierland)